Oneida může být:

 Oneida (Illinois)
 Oneida (Kansas)
 Oneida (Kentucky)
 Oneida (New York)
 Oneida (Pensylvánie)
 Oneida (Tennessee)